Ez a lista a Svájcban közlekedő vasúti járműveket sorolja fel.

Vasúti járművek

1 Designations have changed over time
² Numbers have changed over time
³ A számozás nem folyamatos
4 Changes within one series
5 Not used any more, not yet used, or defined, but never used
6 Details have changed over time, this is the latest information
7 Napjainkban Zentralbahn
8 Classic Rail sold four of these locomotives to MThB
9 These locomotives were bought by the SBB-CFF-FFS and leased to Lötschberg bázisalagút

Képek

Források 
 Hartung, Karlheinz  Kleine Typenkunde Schweizer Triebfahrzeuge Transpress Verlag 
 

Svájci mozdonyok
Vasúttal kapcsolatos listák